Чурин, Алексей
 Чурин, Алексей Викторович (род. 1980) — российский биатлонист, шестикратный чемпион России.
 Чурин, Алексей Евграфович (1852—1916) — генерал от инфантерии Российской императорской армии.